Oméga fermé peut être :
 une forme de la lettre grecque oméga ;
 ɷ, une lettre additionnelle de l’alphabet latin.